

Palmarès
 CBA All-Rookie First Team (1993)

Altri progetti

Collegamenti esterni